

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Daniel Klemme, (1991- ), coureur cycliste allemand ;
 Dominic Klemme, (1986- ), coureur cycliste allemand ;

Toponyme 
 Klemme, une ville du comté de Hancock, en Iowa, aux États-Unis.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme